A primeira Liga Real Escandinava ocorreu no final de 2004 e no início de 2005.

Clubes Participantes

Fórmula de Disputa 
As doze equipes participantes são distribuídas em três grupos. Os membros disputam em turno e returno "todos contra todos". Os dois melhores de cada grupo, são distribuídos em dois grupos, sendo que, cada grupo apresentará um clube de cada chave anterior, essa nova fase é disputada em turno e returno também. Os campeões de cada grupo disputam a final em jogo único.

1ª Fase de Grupos 
Os clubes são distribuídos com o seguinte critério:

 1º e 2º Colocados de um país
 3º Colocado de outro
 4º Colocado do país que sobrou

Grupo A 

Jogos

Nov 11, 04: Rosenborg 4 - 4 Djurgarden
 
Nov 11, 04: Esbjerg 0 - 1 Valerenga 
 
Nov 20, 04: Valerenga 3 - 2 Rosenborg 
 
Dez 2, 04: Esbjerg 1 - 2 Rosenborg 
 
Dez 2, 04: Valerenga 3 - 1 Djurgarden
 
Dez 5, 04: Djurgarden 0 - 3 Esbjerg
 
Fev 12, 05: Djurgarden 0 - 1 Valerenga 
 
Fev 12, 05: Rosenborg 1 - 0 Esbjerg
 
Fev 17, 05: Esbjerg 1 - 0 Djurgarden 
 
Fev 17, 05: Rosenborg 0 - 1 Valerenga 
 
Fev 24, 05: Djurgarden 0 - 1 Rosenborg 
 
Fev 24, 05: Valerenga 1 - 1 Esbjerg

Grupo B 

Jogos

Nov 11, 04: IFK Goteborg 0 - 1 FC Kobenhavn 
 
Nov 11, 04: Brondby 3 - 2 Tromso 
 
Nov 20, 04: Tromso 0 - 1 IFK Goteborg 
 
Dez 2, 04: Tromso 0 - 0 FC Kobenhavn 
 
Dez 2, 04: Brondby 0 - 1 IFK Goteborg 
 
Dez 5, 04: FC Kobenhavn 1 - 1 Brondby 
 
Fev 13, 05: FC Kobenhavn 2 - 2 Tromso 
 
Fev 13, 05: IFK Goteborg 3 - 0 Brondby 
 
Fev 17, 05: IFK Goteborg 1 - 1 Tromso 
 
Fev 17, 05: Brondby 0 - 2 FC Kobenhavn 
 
Fev 24, 05: FC Kobenhavn 1 - 0 IFK Goteborg 
 
Fev 24, 05: Tromso 2 - 4 Brondby

Grupo C 

Jogos

Nov 11, 04: Brann 1 - 0 Halmstad 
 
Nov 11, 04: Malmo FF 2 - 0 OB Odense 
 
Nov 20, 04: Halmstad 3 - 1 Malmo FF 
 
Dez 2, 04: OB Odense 2 - 2 Halmstad 
 
Dez 2, 04: Brann 4 - 1 Malmo FF 
 
Dez 5, 04: OB Odense 2 - 1 Brann 
 
Fev 12, 05: Malmo FF 2 - 0 Brann 
 
Fev 13, 05: Halmstad 2 - 1 OB Odense 
 
Fev 17, 05: Brann 2 - 1 OB Odense 
 
Fev 19, 05: Malmo FF 1 - 0 Halmstad 
 
Fev 24, 05: Halmstad 0 - 0 Brann 
 
Fev 24, 05: OB Odense 1 - 2 Malmo FF

2ª Fase de Grupos

Grupo 1 

Jogos

Mar 3, 05: FC Kobenhavn 2 - 2 Rosenborg 
 
Mar 10, 05: Rosenborg 2 - 0 Malmo FF 
 
Mar 17, 05: Malmo FF 1 - 0 FC Kobenhavn 
 
Abr 14, 05: Rosenborg 0 - 1 FC Kobenhavn 
 
Abr 28, 05: FC Kobenhavn 2 - 1 Malmo FF 
 
Mai 12, 05: Malmo FF 4 - 2 Rosenborg

Grupo 2 

Jogos

Mar 10, 05: IFK Goteborg 2 - 0 Brann 
 
Mar 17, 05: Brann 2 - 2 Valerenga 

Apr 3, 05: Valerenga 2 - 2 IFK Goteborg 
 
Abr 14, 05: IFK Goteborg 2 - 1 Valerenga 
 
Abr 28, 05: Valerenga 1 - 0 Brann 
 
Mai 12, 05: Brann 0 - 1 IFK Goteborg

Final 
A final aconteceu em Gotemburgo, na Suécia, resultando em um empate de 1 a 1. O Copenhague acabou vencendo nos penaltis por 12-11 o time da casa.

Estatísticas 

Penaltis:
    Copenhague                     Gotemburgo
   Hjalte Bo Nørregaard        0-1, Magnus Johansson             1-1; 
   Peter Christiansen (fora)   1-1, George Mourad                2-1; 
   Magne Hoseth                2-2, Niclas Alexandersson (defesa de goleiro) 2-2; 
   Lars Jacobsen               2-3, Peter Ijeh                   3-3;
   Bo Svensson                 3-4, Stefan Selakovic             4-4;
   Dan Thomassen               4-5, Ozcar Wendt                  5-5; 
   Jesper Bech                 5-6, Adam Johansson               6-6; 
   Sibusiso Zuma               6-7, Hjalmar Jonsson              7-7; 
   Tobias Linderoth (trave) 7-7, Sebastian Johansson (defesa de goleiro)  7-7;
   Peter Möller                7-8, Bengt Andersson              8-8;
   Benny Gall                  8-9, Fredrik Risp                 9-9;
   Magne Hoseth               9-10, Magnus Johansson           10-10;
   Hjalte Bo Nørregaard      10-11, George Mourad (defesa de goleiro)      10-11.

Jogadores 
Gotemburgo

 Bengt Andersson
 Adam Johansson
 Fredrik Risp
 Hjalmar Jonsson
 Magnus Johansson
 Stefan Selakovic
 Niclas Alexandersson
 Sebastian Johansson
 Samuel Wowoah
 Peter Ijeh
 George Mourad

Copenhague

 Balazs Rabocki
 Lars Jacobsen
 Bo Svensson
 Dan Thomassen
 Peter Christiansen
 Michael Silberbauer 
 Tobias Linderoth
 Hjalte Bo Nørregaard
 Magne Hoseth 
 Alvaro Santos 
 Sibusiso Zuma

Artilharia 
7 gols: Markus Rosenberg (Malmö) 
5 gols: Thomas Kahlenberg (Brøndby), Frode Johnsen (Rosenborg) 
4 gols: Steffen Iversen (Vålerenga), Fredrik Berglund (Esbjerg), Ståle Stensås (Rosenborg), Charlie Miller (Brann), George Mourad (Göteborg), Hjalte Bo Nørregaard (København) 
3 gols: Karim Essediri (Tromsø), Peter Ijeh (Göteborg), Afonso Alves (Malmö) 
2 gols: 18 jogadores

Campeão

Ver também 
 Liga Real Escandinava
 Campeonato Dinamarquês
 Campeonato Norueguês
 Campeonato Sueco

Ligações externas 
 Tabela dos jogos
 Classificação e Jogos

Liga Real Escandinava
2004 no futebol
2005 no futebol